Distrikt Pomacocha bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Pomacocha (Acobamba), Distrikt in der Provinz Acobamba (Region Huancavelica)
 Distrikt Pomacocha (Andahuaylas), Distrikt in der Provinz Andahuaylas (Region Apurímac)